Krassin ist der Name von:

 Leonid Borissowitsch Krassin (1870–1926), russischer Revolutionär und früher Kampfgefährte von Stalin und Lenin

Siehe auch:
 Krasin (Schiff), ehemaliger sowjetischer Eisbrecher, Museumsschiff in Sankt Petersburg
 Krasin (Schiff, 1976), 1976 in Finnland gebauter, russischer Eisbrecher